Торгу:

 Торгу — волость в Эстонии, в составе уезда Сааремаа.
 Торгу — королевство на территории волости Торгу уезда Сааремаа, входящее в состав Эстонии.